Никита Иванович Иванов:
 Иванов, Никита Иванович — российский архитектор.
 Иванов, Никита Иванович (1900—1940) — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета СССР.